Język esperanto – sztuczny język stworzony przez Ludwika Zamenhofa
 Esperanto Filmoj – amerykańska wytwórnia filmowa i telewizyjna
 (1421) Esperanto – planetoida
 Wyspa Esperanto – wyspa w archipelagu Zed u wybrzeży Antarktydy

Muzyka
 Esperanto – album Karla Bartosa z 1993 roku
 Esperanto – album zespołu Freundeskreis 
 Esperanto – album Ryuichi Sakamoto z 1985 roku
 Esperanto – album Shadowfax z 1992 roku